Doyle bezeichnet:

 Doyle (Name), ein häufiger Familienname sowie männlicher Vorname im englischen Sprachraum

Doyle ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Doyle (Georgia), Ort im Marion County, Georgia
 Doyle (Indiana), Gemeindefreies Gebiet im Jefferson Township, Miami County, Indiana
 Doyle (Kalifornien), Census-designated place im Lassen County, Kalifornien
 Doyle (Louisiana), Gemeindefreies Gebiet im Livingston Parish, Louisiana
 Doyle (Minnesota), Ort im Le Sueur County, Minnesota
 Doyle (Missouri), Gemeindefreies Gebiet im Ripley County, Missouri
 Doyle (Nebraska), Ort im Scotts Bluff County, Nebraska
 Doyle (New York), Hamlet des Orts Cheektowago im Erie County, New York
 Doyle (South Carolina)
 Doyle (Tennessee), Ort im White County, Tennessee
 Doyle (Texas), Census-designated place im San Patricio County, Texas
 Doyle (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Wood County, West Virginia
 Doyle (Wisconsin), Ort im Barren County, Wisconsin
 Doyle Ferguson (Indiana), Ort im Grant County, Indiana
 Doyle Springs (Tennessee), Ort im Sevier County, Tennessee

im NRHP gelisteten Objekte:
 Doyle Archeological Site, in McCook, Nebraska, ID-Nr. 74001138
 Doyle Avenue Historic District, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 90000104
 Doyle Hardware Building, in Utica, New York, ID-Nr. 93000498
 Doyle Place, in Florence, Kansas, ID-Nr. 98000266
 Doyle Settlement, in Pueblo, Connecticut, ID-Nr. 80000922
 Doyle-Benton House, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 05001527

Siehe auch:
 Doyle-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Doyle Point, Landspitze an der Küste des Enderbylands, Antarktika
 Doyle Township
 Fort Doyle (Guernsey), ist die Ruine eines Forts auf der Insel Guernsey
 Fort Doyle (Alderney), ist die Ruine eines Forts auf der Insel Alderney
 Andrew Doyle Motors, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Deul